Јован Танасијевић, писац
 Јован Танасијевић (фудбалер), црногорски фудбалер